Синьлинь () — район городского подчинения округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян (КНР).

Административное деление 
Район Синьлинь делится на 7 поселков.

Важнейшие населенные пунктыИнформация о территории, населении и истории изменений административно-территориального деления района Синьлинь на сайте 行政区划网

Примечания 

Районы городского подчинения провинции Хэйлунцзян